Steen peut faire référence à :

Patronyme 

 Alexander Steen (1984-), joueur de hockey sur glace suédois.
 Alfred Steen (1896-1949), nageur norvégien.
 Anders Steen (1955-), ancien joueur de hockey sur glace suédois.
 
  (1936-), photographe anglais ;
 David Steen (1954-), acteur américain ;
 Dave Steen (1959-), athlète canadien spécialiste du décathlon.
 Jan Steen (1625 - 1679), peintre.
 Jessica Steen, actrice canadienne.
 Oscar Steen (1982-), joueur de hockey sur glace suédois.
 Paprika Steen (1964-), réalisatrice et actrice danoise. 
 Sam O'Steen, monteur et réalisateur américain.
 Thomas Steen (1960-), ancien joueur de hockey sur glace suédois.

Toponyme 

 Steen, une ville située dans le Minnesota, aux États-Unis.

En Belgique 
 Le Steen, un château à Anvers qui abrite le musée national de la Marine.
 Steen (Bruxelles), nom donné à certaines demeures fortes de la ville au Moyen Âge.
 Het Steen (Bruges), ancienne forteresse à Bruges, Belgique.
 Château Het Steen, château, également connu sous le nom de château de Rubens, Belgique.

Autres 
 Steen, court métrage néerlandais de Viktor van der Valk sorti en 2013
 Steen est le nom de ring du lutteur canadien Kevin Noiseux.